Staunton sakk-készlet

 Amerikai Egyesült Államok
Staunton (Illinois)
Staunton (Indiana)
Staunton (Virginia)